Le vendredi  est le 356 jour de l'année 1865.

Naissances 
 Charles Sands (mort le ), joueur de tennis américain
 Frank Merriam (mort le ), politicien américain

Décès 
 Albert Oppel (né le ), paléontologue allemand
 Michał Wiszniewski (né le ), philosophe, psychologue et historien polonais
 Thomas Peel (né en 1793), un des premiers colons d'Australie-Occidentale

Voir aussi 
 22 décembre et décembre 1865